Кнежевићи могу да буду:

 Кнежевић, српско презиме
 Кнежевићи (породица), српска породица
 Кнежевићи (братство), српско братство племена Грађани у Ријечкој нахији

или:

 Кнежевићи (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Кнежевићи (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора

Види још 
 Кнез